Terka, keresztnév
 Terka – Tirka mezopotámiai település egy gyakran használt névváltozata
 Terka, település Lengyelország délkeleti részén a Kárpátaljai vajdaságban